Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 13 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Jordan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Melbourne
Tennis en Australie en 1985
Tennis en mai 1985